La força del vent (pel·lícula de 1992) pel·lícula estatunidenca dirigida per Carroll Ballard estrenada el 1992.
 La força del vent (pel·lícula del 2003) pel·lícula estatunidenca dirigida per Christopher Guest, estrenada el 2003.